

Брюер — місто, штат Мен
 Брюер — переписна місцевість, штат Міссурі